Pedro Ruiz Céspedes (1947), artista, escriptor i presentador de televisió català
 Pedro Ruiz Carrilero (1975), pilotari valencià
 Pedro Ruiz Torres (1951), historiador valencià